CKV Sparta kan verwijzen naar een van de volgende korfbalclubs:

 CKV Sparta (Zwolle) 
 CKV Sparta (Nijkerk)